

Geografia
Stati Uniti d'America
 Galena – città della Census Area di Yukon-Koyukuk, Alaska
 Galena – capoluogo della Contea di Jo Daviess, Illinois
 Galena – census-designated place della Contea di Floyd, Indiana
 Galena – città della Contea di Cherokee, Kansas
 Galena – città della Contea di Kent, Maryland
 Galena – capoluogo della Contea di Stone, Missouri
 Galena – villaggio della Contea di Delaware, Ohio

Mineralogia
 Galena – tipo di solfuro di piombo

Onomastica
 Galena – forma femminile del nome proprio di persona Galeno

Persone
 Galena – cantante pop-folk bulgara